Составной список, созданный для примерной оценки уровня жизни населения по всем штатам Мексики по таким критериям, как доход населения, продолжительность жизни и образование. По данным на 2010-е годы, большинство штатов имеет высокий уровень ИЧР, наиболее развитые регионы находятся на севере, а самые бедные — на юге.

Легенда

Примечания 

Индекс человеческого развития
Население Мексики
Списки:Мексика